Azafrán silvestre puede referirse a:
El nombre común de la planta Colchicum autumnale.
El nombre común de la planta Crocus carpetanus.
El nombre común de la planta '''''Crocus serotinus.